Slovo rosička má více významů:
 Rosička, rod trav
 Rosička (okres Jindřichův Hradec), obec v okrese Jindřichův Hradec
 Rosička (okres Žďár nad Sázavou), obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Hadravova Rosička, obec v okrese Jindřichův Hradec
 Malá Rosička, část obce Žďár v okrese Jindřichův Hradec
 Pejdlova Rosička, část obce Jarošov nad Nežárkou v okrese Jindřichův Hradec
 Rosička (Křižanovská vrchovina), vrchol 645 m v okrese Žďár nad Sázavou
 Rosička (rozhledna) na stejnojmenném kopci v okrese Žďár nad Sázavou

Související články 
 Rosnička

Externí odkazy